Ohne Rücksicht auf Verluste steht für:

 Ohne Rücksicht auf Verluste, andere Bezeichnung für Angriff bis zum Äußersten, Militärdoktrin
 Ohne Rücksicht auf Verluste (Film), US-amerikanischer Film von Richard Wallace (1943)